Plaats in Indonesië
 Ujung Pasir (Kluet Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Pasir (Danau Kerinci), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi